De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1999 werden op 12, 13 en 14 februari 1999 gereden op de ijsbaan Furumo Stadion te Geithus (Noorwegen).

De Nederlanders Helen van Goozen en Mark Tuitert werden juniorenwereldkampioen. Van Goozen werd de eerste Nederlandse juniorenwereldkampioen bij de meisjes.

Voor de derde keer en voor het eerst sinds 1978 kwamen beide kampioenen uit een land. In Montréal werden toen de Amerikanen Beth en Eric Heiden kampioen. Een jaar eerder werd Eric Heiden ook kampioen en toen stond zijn landgenote Kim Kostron op de hoogste trede bij de meisjes.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1500 meter meisjes

1500 meter jongens

1000 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1999
Schaatsen in Noorwegen
 1999
schaatsen 1999